Forschbach ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Forschbach (1938–2003), deutscher Journalist
 Edmund Forschbach (1903–1988), DNVP-Reichstagsabgeordneter, Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
 Joseph Forschbach, deutscher Internist, Professor an der Universität Breslau 
 Paul Forschbach (1930–2015), deutscher Boxsportfunktionär